Palojoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palojoki, Enontekis, Lappland, 
 Palojoki, Övertorneå, Lappland, 
 Palojoki, Satakunta, 
 Palojoki, Nyland, 
 Palojoki by, Nurmijärvi, Nyland,

Se även
Palo-Oja